ANC es una sigla que puede referirse a:
 Acción Nacional Conservadora, partido político desaparecido de Nicaragua, de tendencia de derecha e ideología conservadora.
 Accolta Naziunale Corsa, partido de corte nacionalista corso.
 Acuerdo Nacional por el Cambio, alianza de partidos y movimientos políticos de izquierda de Ecuador.
 Aeropuerto Internacional Ted Stevens Anchorage, código IATA.
 Alternativa Nacionalista Canaria, partido de izquierda nacionalista canaria.
 Archivo Nacional de Cataluña, institución cultural pública de Cataluña.
 Asamblea Nacional Catalana, una asociación que milita por la independencia política de Cataluña.
 Asamblea Nacional Constituyente, organismo conformado en 2017 con el objetivo de redactar una nueva constitución para Venezuela.
 Congreso Nacional Africano (African National Congress).

Tecnología 
 Active Noise Control, control activo de ruido o cancelación activa de ruido, sistema que permite anular el ruido no deseado.
 

Siglas